Hungerharke steht für:

 ein landwirtschaftliches Gerät, siehe Hungerharke (Landtechnik).
 eine volkstümliche Bezeichnung des Berliner Luftbrückendenkmals.